|-
| (38801) 2000 RS55||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38802) 2000 RW60||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38803) 2000 RH62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38804) 2000 RB64||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38805) 2000 RL65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38806) 2000 RH66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38807) 2000 RM68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38808) 2000 RX68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38809) 2000 RT69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38810) 2000 RP70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38811) 2000 RW71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38812) 2000 RL72||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38813) 2000 RP72||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38814) 2000 RR72||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38815) 2000 RY73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38816) 2000 RZ73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38817) 2000 RH74||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38818) 2000 RJ74||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38819) 2000 RX75||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38820) 2000 RB77||||7 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38821 Ліньчінся (Linchinghsia)||||9 вересня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (38822) 2000 RY83||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38823) 2000 RN87||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38824) 2000 RG91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38825) 2000 RS91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38826) 2000 RZ92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38827) 2000 RQ93||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38828) 2000 RQ94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38829) 2000 RQ96||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38830) 2000 RK99||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38831) 2000 RC105||||7 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38832) 2000 RH105||||7 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38833) 2000 SC||2000 SC||17 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38834) 2000 SP1||||18 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38835) 2000 SS2||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38836) 2000 SS19||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38837) 2000 SM23||||26 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38838) 2000 SB31||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38839) 2000 SU32||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38840) 2000 SH39||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38841) 2000 SH43||||26 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (38842) 2000 SW44||||26 вересня 2000||Обсерваторія Наті-Кацуура||Обсерваторія Наті-Кацуура
|-
| (38843) 2000 SN49||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38844) 2000 SW58||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38845) 2000 SL59||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38846) 2000 SH68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38847) 2000 SJ68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38848) 2000 SN68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38849) 2000 SS68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38850) 2000 SW68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38851) 2000 SM69||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38852) 2000 SR70||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38853) 2000 SW71||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38854) 2000 SY71||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38855) 2000 SY81||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38856) 2000 SH87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38857) 2000 SE88||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38858) 2000 SB91||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38859) 2000 SL92||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38860) 2000 SH100||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38861) 2000 SB104||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38862) 2000 SD105||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38863) 2000 SX108||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38864) 2000 SZ108||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38865) 2000 SD111||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38866) 2000 SK111||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38867) 2000 SF112||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38868) 2000 SX112||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38869) 2000 SL113||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38870) 2000 SQ114||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38871) 2000 SO115||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38872) 2000 SP116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38873) 2000 SB117||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38874) 2000 SZ119||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38875) 2000 SA120||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38876) 2000 SX120||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38877) 2000 SE121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38878) 2000 SL121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38879) 2000 SO121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38880) 2000 SD123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38881) 2000 SE123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38882) 2000 SG123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38883) 2000 SZ123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38884) 2000 SF124||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38885) 2000 SG126||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38886) 2000 SW126||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38887) 2000 SN134||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38888) 2000 SA137||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38889) 2000 SJ146||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38890) 2000 SO146||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38891) 2000 SO148||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38892) 2000 SS148||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38893) 2000 SH149||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38894) 2000 SC152||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38895) 2000 SE152||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38896) 2000 SB153||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38897) 2000 SO154||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38898) 2000 SD155||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38899) 2000 SG157||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38900) 2000 SH157||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38800